Weihers ist der Ortsname von

 Weihers (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Weihers (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Weihers (Lindenberg im Allgäu), Ortsteil der Stadt Lindenberg im Allgäu, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Weihers (Hofbieber), Wüstung in der Gemeinde Hofbieber, Landkreis Fulda, Hessen
 historischer Name von Weyhers

Siehe auch:
 Weiher
 Weiers
 Weyers